Артузи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Артузи, Джованни (1540—1613) — итальянский теоретик музыки и композитор.
 Артузи, Пеллегрино (1820—1911) — итальянский писатель, ресторатор и литературный критик.